Джахангир Джалал оглы Аскеров () (род. 11 июля 1950, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — Президент ЗАО «Азербайджанские авиалинии» Азербайджанской Республики. Заслуженный пилот Азербайджанской Республики (2011).

Биография 
Аскеров Джахангир Джалал оглы родился 11 июля 1950 года в Баку в семье служащего. В 1970 году начал трудовую деятельность в Бакинском Объединенном авиационном отряде Азербайджанского управления гражданской авиации. После окончания Кременчугского училища гражданской авиации по специальности пилот в 1972 году, был направлен в Черкасский объединенный авиационный отряд Украинского управления гражданской авиации на должность второго пилота самолета Ан-2. 

В том же году был переведен в Забратский Объединенный авиационный отряд Азербайджанского управления гражданской авиации, где до 1977 года выполнял полеты в качестве командира эскадрильи, заместителя командира летного отряда. В 1978-1980 годах работал в должности командира Евлахского объединенного авиационного отряда — начальника аэропорта Азербайджанского УГА.

В 1980 году окончил Ордена Ленина Академию Гражданской Авиации СССР по специальности инженер-пилот. В 1980-1981 годах работал пилотом-инструктором самолета Ан-2 в учебно-тренировочном отряде Азербайджанского управления гражданской авиации. В 1981-1984 годах выполнял полеты в качестве второго пилота самолета Ту-134 в Бакинском объединенном авиационном отряде. В 1984-1988 годах работал на должности капитана самолета Ту-134, заместителя командира авиаэскадрильи, с 1988 года назначен на должность командира эскадрильи самолетов данного типа.

С 1991 года по 1993 год занимал пост Президента Профсоюза ассоциации летного состава Азербайджанской Республики, затем Председателя Азербайджанского Республиканского Комитета профсоюза авиаработников.

В 1993-1996 годах работал Генеральным представителем Государственного Концерна «Азербайджанские авиалинии» в Турции. 15 июля 1996 года был назначен на должность Генерального директора Госконцерна «Азербайджанские авиалинии».

С 01 мая 2008 г. Президент Закрытого Акционерного Общества «Азербайджанские авиалинии».

В 2004 году защитил кандидатскую диссертацию. Кандидат технических наук. Действительный член Международной инженерной академии.

Награды и звания 
 Орден «Честь» (11 июля 2020 года) — за  особые заслуги в развитии гражданской авиации в Азербайджанской Республике.
 Орден «Слава» (10 июля 2010 года) — за заслуги в развитии гражданской авиации в Азербайджане.
 Заслуженный пилот Азербайджана (31 мая 2011 года) — за заслуги в развитии гражданской авиации в Азербайджане.
 Орден Дружбы (24 декабря 2007 года, Россия) — за большой вклад в развитие российско-азербайджанского экономического сотрудничества и укрепление связей в области гражданской авиации между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой.
 Орден князя Ярослава Мудрого V степени (20 ноября 2004 года, Украина) — за значительный личный вклад в развитие сотрудничества между Украиной и Азербайджанской Республикой в области авиационного транспорта.
 Орден Чести (13 ноября 2013 года, Грузия) — за вклад в развитие сотрудничества между Грузией и Азербайджанской Республикой в области авиации.
 Медаль «За заслуги в области Гражданской Авиации» (10 мая 2018 года).
 Юбилейная медаль «75 лет (1938-2013) Гражданской Авиации Азербайджанской Республики» (02 июня 2014 года) — за заслуги в области гражданской авиации.

См.также 

 Азербайджанские авиалинии

Примечания 

Пилоты Азербайджана